Hrvatska:
Humac (Jelsa), naselje u općini Jelsa
Donji Humac, selo na otoku Braču
Gornji Humac, selo na otoku Braču

BiH:
 Humac (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Humac (Ljubuški, BiH), naselje u općini Ljubuški
 Humac (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje